Die Atlantic Coast Conference veranstaltete 2012 eine Fußballsaison im US-amerikanischen College Soccer. Die University of Maryland gewann sowohl die Regular Season als auch die Postseason.

Regular Season 
Die Regular Season wurde am 7. September eröffnet und endete am 1. November.

Tabelle

Kreuztabelle

Postseason 

Die Postseason fand vom 5. bis zum 11. November statt. Die beiden Halbfinals sowie das Endspiel wurden im Maryland SoccerPlex in Germantown, Maryland ausgetragen.

Torschützenliste

Weblinks 
 Record Book (pdf, englisch)

Fußballsaison 2012
2012